Le terme butylamine est le nom de plusieurs amines de formule brute  :

 n-butylamine, CH3-CH2-CH2-CH2-NH2, numéro CAS  ;
 sec-butylamine, CH3-CH2-C*H(CH3)-NH2, numéro CAS , racémique ;
 (1R)-(–)-1-méthylpropylamine ou (2R)-butan-2-amine ou ''(R)-(-)-sec-butylamine ou (R)-(-)-2-aminobutane, numéro CAS ,
 (1S)-(+)-1-méthylpropylamine ou (2S)-butan-2-amine ou (S)-(+)-sec-butylamine ou (S)-(+)-2-aminobutane, numéro CAS  ;
 tert''-butylamine, (CH3)3C-NH2, numéro CAS  ;
 isobutylamine, (CH3)2CH-CH2-NH2, numéro CAS .

Amine